Kaze Moreton ima više značenja:
 Kaze Moreton (Pordenone)
 Kaze Moreton (Trevizo)